Контві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний захід від Парижа, 55 км на захід від Руана, 75 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 948,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Контвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Контвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер